Iouri Baskakov (1964-), arbitre de football russe.